Петрушино — название населённых пунктов в России:

Владимирская область 
 Петрушино — деревня в Кольчугинском районе.
 Петрушино — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Петрушино — деревня в Вологодском районе.

Ивановская область 
 Петрушино — деревня в Пестяковском районе.

Калужская область 
 Петрушино — деревня в Дзержинском районе.
 Петрушино — село в Мещовском районе.

Кировская область 
 Петрушино — деревня в Уржумском районе.

Костромская область 
 Петрушино — деревня в Красносельском районе.
 Петрушино — деревня в Мантуровском районе.
 Петрушино — деревня в Октябрьском районе.

Курганская область 
 Петрушино — село в Щучанском районе.

Московская область 
 Петрушино — деревня в Ленинском городском округе.
 Петрушино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Петрушино — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Новосибирская область 
 Петрушино — деревня в Баганском районе.

Пермский край 
 Петрушино — деревня в Кочёвском районе.

Псковская область 
 Петрушино — деревня в Великолукском районе.
 Петрушино — деревня в Новосокольническом районе.

Ростовская область 
 Петрушино — село в Неклиновском районе.

Рязанская область 
 Петрушино — cело в составе Горловское сельского поселения Скопинского района
 Петрушино — cело в составе Корневского сельского поселения Скопинского района.

Смоленская область 
 Петрушино — деревня в Вяземском районе.

Тверская область 
 Петрушино — деревня в Калининском районе.
 Петрушино — деревня в Калязинском районе.
 Петрушино — деревня в Краснохолмском районе.
 Петрушино — деревня в Торопецком районе.

Тульская область 
 Петрушино — село в Алексинском районе.

Ярославская область 
 Петрушино — деревня в Некоузском районе.
 Петрушино — деревня в Ростовском районе.
 Петрушино — деревня в Тутаевском районе.

См. также 
 Петрушин